Fabiani to nazwisko noszone m.in. przez:
 Bożenę Fabiani, polską historyk
 Maxa Fabianiego, słoweńsko-włoskiego architekta i urbanistę
 Joela Fabianiego, amerykańskiego aktora
 Lindę Fabiani, szkocką polityk
 Alaina Fabieniego, francuskiego siatkarza
 Jeana-Louisa Fabianiego, francuskiego socjologa
 Feliksa Fabianiego, polskiego działacza społecznego
 Alessię Fabiani, włoską modelkę i osobowość telewizyjną
 Tadeusz Fabiani, polski prawnik, działacz akademicki, polityk ruchu narodowego